Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2002 года в классической программе прошёл в городах Уфа и Ишимбай (Республика Башкортостан) с 14 по 26 июня. Одновременно проходил женский чемпионат.

Главный судья соревнований: судья РК Новиков А.Н. (Тверь).

Контроль времени: 2 часа на 50 ходов и 1 час до конца партии.

Призёры:

 — Александр Георгиев

 — Алексей Чижов

 — Александр Шварцман

Ссылки 
 
 Результаты на сайте KNDB

Чемпионаты России в 2002 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2002 год в шашках
Июнь 2002 года
2002 год в Башкортостане